Ahaxe, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Ahaxe-Alciette-Bascassan ;
 Ahaxe-Alciette-Bascassan, commune française des Pyrénées-Atlantiques.